Fahri ou Fakhri est nom et un prénom arabe qu'on rencontre également en Inde, au Pakistan et en Turquie.

Prénom
 Fahri Asiza, écrivain indonésien
 Fahri Beqiri (1936- ), compositeur albanais.
 Fakhri El Ghezal (1981- ), photographe tunisien.
 Fahri Korutürk (1903–1987),  de la Turquie.
 Fahri Tatan (1983- ), joueur de football turc

Nom de famille
 Hussein Fahri Pasha (1843–1910), Premier ministre de l'Égypte.
 Nargis Fakhri (1979- ), actrice américaine d'origine pakistanaise travaillant à Bollywood.
 Sabah Fakhri (1933-2021), chanteur syrien.

Prénom arabe
Prénom indien
Prénom turc